Лущихино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лущихино — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Лущихино — деревня в Оленинском районе Тверской области.